Icto, del latín ictus (ataque, golpe, soplo), significa: 

 Icto cerebral o ataque cerebrovascular
 Icto epiléptico o ataque epiléptico
 Icto solar o ictus solis, ataque por insolación.

Referencias